De bocht van een vishaak
 Een hook turn, een type haakse bocht waar men bijvoorbeeld rechts voorsorteert om linksaf te slaan.